Культура Телль-Сотто—Умм-Дабагия (также протохассуна)— археологическая культура раннего керамического неолита Северной Месопотамии (Джезире); датируется началом 6-го тысячелетия до н. э. Названа по типовым памятниками Телль-Сотто и Умм-Дабагия в Северном Ираке. Древнейшие слои — бескерамические. Вместе с Джармо могла представлять два варианта древнейшей керамической культуры Месопотамии. Эволюционировала в хассунскую культуру последующего времени.

Характеристика 
Культура выделена на основе работ 1970-х годов британской (Д. Киркбрайд) и советской (Н. О. Бадер) археологических экспедиций в Северном Ираке (плато Джезире). Основные памятники: Телль-Сотто, Умм-Дабагия, Телль-Магзалия и Кюльтепе. По мнению Н. О. Бадера памятники типа Телль-Сотто—Умм-Дабагия и Джармо составляют два варианта древнейшей керамической культуры Месопотамии.

Носители культуры жили небольшими деревнями по 20-30 человек. Постройки — одно- или многокомнатные прямоугольные сооружения из сырцовых блоков; стены покрывали штукатуркой, внутри располагались очаги и печи. Обнаружены хозяйственные ямы разного назначения — для об­жи­га ке­ра­ми­ки, «зер­но­хра­ни­ли­ща» и др.

Основу хозяйства составляло богарное земледелие; выращивали эммер, голозерный ячмень, бобовые и другие культуры. Исключение составляло поселение Умм-Дабагия, вероятно созданное для специализированной охоты (на онагров и других животных). Орудия труда: каменные зернотерки, наконечники стрел, снаряды для пращи, пряслица, скребки, вкладыши для серпов, резцы, топорики и тёсла.

В поселениях появляется керамика (лепная): сначала архаичные грубые тол­сто­стен­ные реб­ри­стые со­су­ды (иногда с на­ле­па­ми), затем — посуда более высокого качества — в том числе тон­ко­стен­ная, с покрытием из охры или древнейших росписей, а также ред­кая се­рая и им­порт­ная виш­невая ло­щё­ная ке­ра­ми­ка.

Погребения: ингумации в ямах и сосудах под полами домов или вблизи; костяки в скорченном положении или расчленённые. Инвентарь редок, посмертные дары составляли сосуды и бусины — каменные, глиняные, раковинные и медные (древнейшие металлические изделия в Месопотамии).

Прочие находки составляют: гли­ня­ные жен­ские си­дя­чие ста­ту­эт­ки, каменные сосуды и браслеты (в том числе из мрамора)

Верхние слои поселений демонстрируют находки, характерные для архаической хассунской культуры.

Литература

Ссылки 
 СОТТО. Большая Российская энциклопедия

См. также 
 Доисторическая Месопотамия

Доисторическая Месопотамия
Ближневосточный неолит
Археологические культуры Ирака
Археологические культуры Сирии
Археологические культуры Турции